Balzani ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Balzani (* 1966), italienische Politikerin
 Ugo Balzani (1847–1916), italienischer Historiker
 Vincenzo Balzani (* 1936), italienischer Chemiker